En Pologne, Strachów peut désigner :
 Strachów, village du powiat de Strzelin, dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Strachów, village du powiat de Wrocław, dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Strachów, village de la voïvodie de Łódź
 Strachów, village de la voïvodie de Mazovie